Se stasera sono qui – brano musicale scritto da Mogol con musica di Luigi Tenco del 1967
Se stasera sono qui – album di Luigi Tenco del 1967
Se stasera sono qui – album di Andrea Celeste del 2013
Se stasera sono qui – commedia musicale di Lino Procacci, del 2005, con Marina Occhiena
Se stasera sono qui – spettacolo di Loretta Goggi, del 2006-2007, diretto da Gianni Brezza
Se stasera sono qui – programma televisivo di Teresa Mannino del 2012
Se stasera sono qui..... – album di Loretta Goggi del 2007